Солонский сельсовет

Белоруссия

Гомельская область 
 Солонский сельсовет Жлобинского района

Российская Федерация

Волгоградская область 
 Солонский сельсовет Нехаевского района